Skou (taal), een taal in India
 Schouw (De Friese Meren), een plaats in de Nederlandse provincie Friesland
 Schouw (historisch scheepje), Friestalige naam voor een schouw